Müllenark bezeichnet in Schophoven, Kreis Düren, folgende Bauwerke:
Gut Müllenark
Müllenarker Mühle